Hagebyhöga kan syfta på:

 Hagebyhöga socken – en socken i Östergötland
 Hagebyhöga landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Hagebyhöga församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2006
 Hagebyhöga kyrka – en kyrkobyggnad i Hagebyhöga i Aska församling
 Hagebyhöga distrikt – ett distrikt i Vadstena kommun och Östergötlands län 2016–
 Hagebyhöga – kyrkbyn i Hagebyhöga socken
 Hagebyhöga (naturreservat) –  ett naturreservat i Vadstena kommun